Турчани́нов, іноді передається Турчані́нов () — російське прізвище, утворене від турчанин («турок, турчанин»).
 Турчанинов Андрій Петрович — російський командир епохи наполеонівських воєн, генерал-лейтенант.
 Турчанинов Георгій Федорович — радянський лінгвіст, історик, доктор філологічних наук, професор.
 Турчанинов Микола Степанович — ботанік.
 Турчанинов Павло Петрович — роійський командир епохи наполеонівських воєн, генерал-лейтенант.
 Турчанінов Петро Іванович — церковний композитор.

Турчанинова
 Турчанинова Євдокія Дмитрівна (1870—1963) — російська й радянська актриса.